ZF — система аксіом Цермело-Френкеля (ZF).
 ZF — ZF Friedrichshafen AG — автомобільний концерн-постачальник.